Osoby o tym nazwisku:
 Ahmedi Iskakow – kazachski językoznawca
 Jerułan Iskakow – kazachski zapaśnik